Tiltman ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Hessell Tiltman (1897–1976), britischer Journalist und Schriftsteller
 John Tiltman (1894–1982), britischer Offizier, Geheimdienst-Mitarbeiter und Kryptoanalytiker